Hiw steht für:
 Hiw (Insel), nördlichste Insel von Vanuatu
 Hiw (Sprache), gefährdete ozeanische Sprache in Hiw (Insel), Torres-Inseln, Vanuatus
 Highwire (Enzym)

hiw steht für:
 Hiw (Sprache) (ISO-639-3-Code), gefährdete ozeanische Sprache in Hiw (Insel), Torres-Inseln, Vanuatus

HIW steht für:
 Hiroshima-Nishi Airport (IATA-Code), Flughafen in Hiroshima, Japan

Abkürzung